Zagor peut désigner :
Zagor, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Zagor (bande dessinée), série de bande dessinée italienne ainsi que son héros ;
Zagor (Défis Fantastiques), personnage des livres-jeux Défis Fantastiques.